Nathan Dempsey (né le  à Spruce Grove, dans la province de l'Alberta au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1989-1990 || South Side Athletic Club || AAHA ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1990-1991 || Saints de St. Albert || LHJA ||34 ||11 ||20 ||31 ||73 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1991-1992 || Pats de Régina || LHOu ||70 ||4 ||22 ||26 ||72 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1992-1993 || Pats de Régina || LHOu ||72 ||12 ||29 ||41 ||95 ||13 ||3 ||8 ||11 ||14
|-
|1992-1993 || Maple Leafs de St. John's || LAH ||- ||- ||- ||- ||- ||2 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|1993-1994 || Pats de Régina || LHOu ||56 ||14 ||36 ||50 ||100 ||4 ||0 ||0 ||0 ||4
|-
|1994-1995 || Maple Leafs de St. John's || LAH ||74 ||7 ||30 ||37 ||91 ||5 ||1 ||0 ||1 ||11
|-
|1995-1996 || Maple Leafs de St. John's || LAH ||73 ||5 ||15 ||20 ||103 ||4 ||1 ||0 ||1 ||9
|-
|1996-1997 || Maple Leafs de St. John's || LAH ||52 ||8 ||18 ||26 ||108 ||6 ||1 ||0 ||1 ||4
|-
|1996-1997 || Maple Leafs de Toronto || LNH ||14 ||1 ||1 ||2 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1997-1998 || Maple Leafs de St. John's || LAH ||68 ||12 ||16 ||28 ||85 ||4 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|1998-1999 || Maple Leafs de St. John's || LAH ||67 ||2 ||29 ||31 ||70 ||5 ||0 ||1 ||1 ||2
|-
|1999-2000 || Maple Leafs de St. John's || LAH ||40 ||15 ||12 ||27 ||40 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1999-2000 || Maple Leafs de Toronto || LNH ||6 ||0 ||2 ||2 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-      
|-
|2000-2001 || Maple Leafs de St. John's || LAH ||55 ||11 ||28 ||39 ||60 ||4 ||0 ||4 ||4 ||8 
|-
|2000-2001 || Maple Leafs de Toronto || LNH ||25 ||1 ||9 ||10 ||4 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2001-2002 || Maple Leafs de St. John's || LAH ||75 ||13 ||48 ||61 ||66 ||11 ||1 ||5 ||6 ||8
|-
|2001-2002 || Maple Leafs de Toronto || LNH ||3 ||0 ||0 ||0 ||0 ||6 ||0 ||2 ||2 ||0
|-
|2002-2003 || Blackhawks de Chicago || LNH ||67 ||5 ||23 ||28 ||26 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004 || Blackhawks de Chicago || LNH ||58 ||8 ||17 ||25 ||30 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004|| Kings de Los Angeles || LNH ||17 ||4 ||3 ||7 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 || Eisbären Berlin || DEL ||10 ||2 ||3 ||5 ||26 ||12 ||0 ||3 ||3 ||14 
|-
|2005-2006 || Kings de Los Angeles || LNH ||53 ||2 ||11 ||13 ||48 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 || Bruins de Boston || LNH ||17 ||0 ||1 ||1 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 || Bruins de Providence || LAH ||46 ||4 ||17 ||21 ||40 ||3 ||0 ||0 ||0 ||2 
|-
|2007-2008 || CP Berne || | LNA ||29 ||3 ||10 ||13 ||20 ||- ||- ||- ||- ||-

| 554 || 77 || 213 || 290 || 663 || 44 || 4 || 10 || 14 || 44

| 260 || 21 || 67 || 88 || 120 || 6 || 0 || 2 || 2 || 0

| 198 || 30 || 87 || 117 || 267 || 17 || 3 || 8 || 11 || 18

Honneurs et trophées 

Ligue américaine de hockey
 Trophée Fred-T.-Hunt

Notes et références 

Naissance en juillet 1974
Naissance à Spruce Grove
Choix de repêchage des Maple Leafs de Toronto
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Pats de Regina
Joueur des Maple Leafs de Saint-Jean
Joueur des Maple Leafs de Toronto
Joueur des Blackhawks de Chicago
Joueur des Kings de Los Angeles
Joueur des Eisbären Berlin
Joueur des Bruins de Boston
Joueur des Bruins de Providence
Joueur du CP Berne
Défenseur de hockey sur glace
Gagnant du trophée Fred-T.-Hunt